Pomnik Stanisława Staszica w Kielcach
 Pomnik Stanisława Staszica w Łodzi
 Pomnik Stanisława Staszica w Poznaniu